Faze TV fut un projet de chaîne de télévision britannique, destinée à un public gay. Prévue d'émettre dans le courant du mois de , le projet fut officiellement abandonné le , les fonds nécessaires à sa diffusion étant insuffisants.

Lien externe 
  (archive)

Chaîne de télévision LGBT
Chaîne de télévision au Royaume-Uni
LGBT à la télévision au Royaume-Uni